Józef Górski – pułkownik Wojska Polskiego, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej
 Józef Górski (1882–1962) – działacz komunistyczny
 Józef Górski (1904–1983) – prawnik, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu
 Józef Górski (ur. 1941) – artysta szklarz

Przypisy